Heyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ronald W. Heyer
 Carl Heyer